Sezóna 2015/2016 byla 41. sezónou nejvyšší finské hokejové soutěže. Základní část začala 11. září 2015 a skončila 10. března 2016. Playoff začalo 12. března 2016 a skončilo nejpozději 26. dubna 2016. Titul z minulé sezóny obhajoval tým Kärpät Oulu, který v semifinále podlehl v sérii výsledkem 3:4 Tappaře a titul neobhájil. Do soutěže před sezónou přibyl nově tým KooKoo.

Po třinácti letech ovládlo nejvyšší finskou soutěž mužstvo Tappara Tampere, když ve finálové sérii porazilo vítěze základní části IFK Helsinky v poměru 4:2 na utkání.

Tabulka základní části

Playoff

Předkolo 
 TPS Turku - Vaasan Sport 2:0 na zápasy (4:2, 5:2)
 KalPa - Pelicans Lahti 1:2 na zápasy (3:2 PP, 1:4, 1:2)

Čtvrtfinále 
 IFK Helsinky - Pelicans Lahti 4:2 na zápasy (5:1, 3:0, 2:4, 2:3 PP, 2:1, 2:1)
 JYP Jyväskylä - SaiPa Lappeenranta 4:2 na zápasy (4:1, 4:2, 1:2, 4:1, 2:3, 3:1)
 Kärpät Oulu - TPS Turku 4:2 na zápasy (1:2 PP, 6:1, 3:0, 1:2, 5:2, 3:2 PP)
 Tappara Tampere - Lukko Rauma 4:1 na zápasy (3:0, 0:5, 1:0, 3:1, 5:3)

Semifinále 
 IFK Helsinky - JYP Jyväskylä 4:2 na zápasy (4:2, 2:5, 7:1, 2:3, 5:3, 4:0)
 Kärpät Oulu - Tappara Tampere 3:4 na zápasy (1:3, 1:4, 4:1, 3:2 PP2, 3:4 PP, 3:2 PP, 0:2)

O 3. místo 
Poznámka : Hrál se pouze jeden zápas
 Kärpät Oulu - JYP Jyväskylä 1:0 na zápasy (3:2)

Finále 
 IFK Helsinky - Tappara Tampere 2:4 na zápasy (4:0, 1:2, 6:0, 0:3, 1:2, 1:2)

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální stránky ligy
  Statistika SM-liigy 2015/2016

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2015
Lední hokej v roce 2016
Sport ve Finsku v roce 2015
Sport ve Finsku v roce 2016